

Соснівський район — міський район міста Черкаси.
 Соснівський район — колишній район у складі Ровенської області Українська Радянської Соціалістичної Республіки.

Див. також 
 Сосновський район
 Сосновський район (Челябінська область)